Black Box oder Blackbox (engl. [], ‚schwarzer Kasten‘) steht für:

 Black Box (Systemtheorie), ein geschlossenes System unter Vernachlässigung des inneren Aufbaus, siehe dort auch zur Wortherkunft
 einen dunklen und schallisolierten Raum, siehe Camera silens
 EA Black Box, kanadisches Entwicklungsstudio für Computerspiele
 eine bestimmte Implementierungstechnik für Frameworks, siehe Framework 
 Black Box (Psychologie), speziell im Behaviorismus alle kognitiven (innerpsychischen) Vorgänge in der Verhaltensforschung
 Black Box (Band), ein Dance-Projekt
 Blackbox (Online-Community), eine Online-Community in Österreich
 Blackbox (Fenstermanager), eine Software zur Verwaltung der GUI eines Computers (Window-Manager)
 Black Box (Zeitschrift), deutsche Filmzeitschrift
 BlackBox Component Builder, Softwareentwicklungsumgebung für Component Pascal
 ein Kino im Filmmuseum Düsseldorf, siege Filmmuseum Düsseldorf#Kino Black Box

Umgangssprachlich für Datenschreiber verschiedener Verkehrsmittel:
  für einen Flugdatenschreiber (en: flight data recorder, FDR) oder Stimmenrekorder (cockpit voice recorder, CVR) zur Unfallanalyse in Flugzeugen
 für die Unfallanalyse in Kraftfahrzeugen, den Unfalldatenspeicher
 in Schiffen, den Schiffsdatenschreiber, siehe Voyage Data Recorder
 für die Datenschreiber in Zügen, siehe Elektronische Fahrtenregistrierung

Werke:
 Black Box (Amos Oz), ein Roman von Amos Oz aus dem Jahr 1986
 Black Box (Connelly), ein Kriminalroman von Michael Connelly aus dem Jahr 2012
 Black Box (Egan), ein Twitter-Roman von Jennifer Egan
 Blackbox (von Stuckrad-Barre), ein Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre
 Blackbox (Album), einem Album der Band Brandhärd
 Black Box (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 The Black Box, französischer Spielfilm von Richard Berry (2005)
 Black Box (Film), US-amerikanischer Horrorfilm von Emmanuel Osei-Kuffour (2020)
 Black Box – Gefährliche Wahrheit, französischer Spielfilm von Yann Gozlan (2021)
 Black Box (Spiel), ein Spiel von Eric W. Solomon
 Polizeiruf 110: Black Box, ein Fernsehfilm aus der ARD-Krimireihe Polizeiruf 110 aus dem Jahr 2022